

Étymologie 
 du grec ancien πορφύρα, porphýra, « pourpre ».

Géologie 
 Le porphyre est une roche magmatique.

Personnalités 
 Porphyre de Tyr est un philosophe néoplatonicien (234 - v. 305) ;
 Porphyre l'Aurige (également connu sous le nom de Calliopas) est un cocher romain du  et  ;
 Porphyre de Gaza est un saint chrétien, martyr et ermite (+ 420) ;
 Porphyre de Carystos est un saint et moine orthodoxe (+ 1991) ;
 Porphyre est le  patriarche de l'Église orthodoxe serbe (1961-).

Pathologie 
 Porphyrie

Instrument de pharmacie 
Par extension un porphyre est une table à broyer souvent en porphyre (roche) qui permet d’obtenir des poudres extrêmement fines pour la confection de médicaments ou de pigments.

Homonymie de saints chrétiens